Milan Obrenowić (serb. Милан Обреновић, Milan Obrenović; ur. 21 października 1819, zm. 8 lipca 1839) – książę Serbii w roku 1839.

Milan Obrenović był najstarszym synem księcia Serbii, Miłosza i jego małżonki Ljubicy z d. Vukomanović. Od urodzenia miał problemy zdrowotne, zmarł w dwa tygodnie po objęciu władzy.

Genealogia

Przypisy 

Władcy Serbii
Urodzeni w 1819
Zmarli w 1839
Ludzie urodzeni w Kragujevacu